Publio Valerio Publícola puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Valerio Publícola.— Uno de los fundadores de la República y cuatro veces cónsul.
 Publio Valerio Publícola (cónsul 475 a. C.).— Cónsul en los años 475 y 460 a. C.
 Publio Valerio Publícola (cónsul 352 a. C.).— Cónsul en el año 352 a. C.